Mystery of the Necronomicon () порнографічне аніме зняте в 2001 році.

Сюжет 
Приватний детектив Сатоші Судзухара та його прийомна дочка, Асука Кашіваґі відпочивають на ізольованому гірськолижному курорті. Але коли буран перериває зв'язок із зовнішнім світом, Сатоші стає головним підозрюваним в серії вбивств відвідувачів. Щоб виправдати себе і врятувати людей, він повинен знайти вбивцю.

Посилання 

Аніме 2001
OVA
Ероґе
Міфи Ктулху
Хентай аніме та манґа